Panteon, Panthéon eller Pantheon kan syfta på flera saker

 Pantheon – ett tempel i Rom från antiken
 Pantheon (religion) – en religions samling av gudar
 Panthéon, Paris – en känd byggnad och ett turistmål vid Place du Panthéon i Paris
 Panthéon – alternativt namn på ett av de 20 arrondissement som tillsammans bildar departementet och staden Paris, se Paris femte arrondissement
 Stockholms panteon – ofullbordat byggnadsprojekt ritat 1791 av Erik Palmstedt

ja:パンテオン